

Arte 
 Buon Pastore – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo
 Buon Pastore – dipinto di Frei Carlos

Religione 
 Buon pastore – uno degli appellativi di Gesù
 Pericope del Buon Pastore – parabola del Vangelo secondo Giovanni

Località 

Roma 
 Buon Pastore – zona urbanistica di Roma
 Complesso del Buon Pastore – complesso edilizio di Roma

Reggio Emilia
 Buon Pastore – quartiere di Reggio Emilia